Hartland kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Hartland, New Brunswick, ort,

Storbritannien 

 Hartland, England England, Devon,

USA 

 Hartland, Maine, ort, Somerset County, 
 Hartland, Minnesota, Freeborn County, 
 Hartland, Vermont, ort, Windsor County, 
 Hartland, Waukesha County, Wisconsin, ort, Waukesha County, 
 Hartland, Pierce County, Wisconsin, ort, Pierce County, 
 Hartland, Shawano County, Wisconsin, ort, Shawano County, 
 Hartland, Connecticut – en kommun (town) i Hartford County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar